Ел Компа има више значења:

 Ел Компа (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Компа (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику